Iglesia de San Saturnino (o de Serenín, Sernín, Cernin, Sadurní) es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Saturnino.

Advocación 
 San Saturnino de Tolosa (), obispo de Tolosa y mártir, cuya festividad se celebra el 29 de noviembre.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Andorra 
 Iglesia de San Sernín (Nagol), templo en la localidad de Nagol.

en Chile 
 Iglesia de San Saturnino (Santiago de Chile), templo en la localidad de Santiago de Chile.

en España 
 Iglesia de San Sernín (Àrreu), templo en la localidad de Àrreu.
 Iglesia de Sant Serni de Baiasca, templo en la localidad de Baiasca.
 Iglesia de San Sernín (Coborriu de Bellver), templo en la localidad de Coborriu de Bellver.
 Iglesia de Sant Sadurní de l'Heura, templo en la localidad de Cruilles, Monells y San Sadurní.
 Iglesia de San Saturnino (Esperan), templo en la localidad de Esperan.
 Iglesia de San Serni de Castellet, templo en la localidad de Gavet de la Conca.
 Iglesia de San Sadurní del Castillo de Llordá, templo en la localidad de Isona y Conca Dellá.
 Iglesia de San Sernín (Meranges), templo en la localidad de Meranges.
 Iglesia de Sant Sadurní d'Osormort, templo en la localidad de Osormort.
 Iglesia de San Saturnino (Pamplona), templo en la localidad de Pamplona.
 Iglesia de San Saturnino (Puigfalconer), templo en la localidad de Puigfalconer.
 Iglesia de San Sadornil (Soria), templo en la localidad de Soria.
 Iglesia de San Saturnino (Suterraña), templo en la localidad de Suterraña.
 Iglesia de San Saturnino (Ventosa), templo en la localidad de Ventosa.